Il tabellone singolare del Verona Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Richard Krajicek. In finale ha sconfitto Jacco Eltingh con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Francisco Clavet (secondo turno)
  João Cunha e Silva (primo turno)
  Claudio Pistolesi (primo turno)
  Bart Wuyts (secondo turno)

  Jan Siemerink (quarti di finale)
  Carlos Costa (primo turno)
  Nuno Marques (secondo turno)
  Michael Tauson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Verona Challenger 1990